Farsi kan vara

Persiska
Farsi (distrikt)
Hijra farsi